El término Marracín puede referirse a:

Localidades
Marracín de Arriba localidad del municipio coruñés de Lousame, Galicia, España.
Marracín de Abajo localidad del municipio coruñés de Lousame, Galicia, España.